Каппелли — итальянская фамилия. Известные носители:
 Каппелли, Джулио (1911—1995) — итальянский футболист.
 Каппелли, Питер (род. 1956) — учёный, один из ведущих американских специалистов в областях человеческого капитала, управления талантами.